Eni kan syfta på:

 Eni Koçi (1996–) – en albansk sångerska.
 Eni (företag) – ett italienskt multinationellt petroleum- och energibolag